La Chanson du maçon (chanson) (1941)
 La Chanson du maçon (téléfilm) (2002)